Альмендрос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манча. Занимает площадь 62,9 км². Население — 295 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки